

Religione 
 Giuseppe Livizzani Mulazzani (1688-1754) – cardinale italiano

Sport 
 Mauro Mulazzani (1980) – canottiere italiano